A han a következőket jelentheti:

 Han kínaiak, Kína domináns népcsoportja
 Han-dinasztia (Kr. e. 220 – Kr. u. 220.) kínai dinasztia
 Han, egyike a Hadakozó fejedelemségek kora államainak
 Han, Japán egyik feudális közigazgatási egysége
 Han, település Törökországban
 Han iskola, az Edo-bakufu egyik oktatási intézménye
 Han vagy khan, mint karavánszeráj

Hasonló 
 Handzsa, a kínai írás koreai változata
 Hänok, észak-amerikai nép
 Hän nyelv, a hänok által beszélt nyelv
 Han-sur-Lesse, belga település

Lásd még 
 Han-dinasztia (egyértelműsítő lap)
 Han folyó (egyértelműsítő lap)
 Hahn (egyértelműsítő lap)
 Hans (egyértelműsítő lap)